Чагдаржав () — монгольское имя. Происходит от тибетского словосочетания phyag drug kyab — «охраняемый четырёхруким (Махакалой)». Известные носители:

 Чакдор-Джаб (? — 1722) — калмыцкий хан.
 Гадинбалын Чагдаржав (1869—1915) — политический и финансовый деятель периода богдо-ханской Монголии. 
 Дамбын Чагдаржав (1880—1922) — премьер-министр временного революционного правительства Монголии.